Frørup kan henvise til flere stednavne i Danmark og Sydslesvig:
 Frørup (Kolding Kommune) – landsby i Frørup Sogn (Kolding Kommune)
 Frørup (Nyborg Kommune) – landsby i Frørup Sogn (Nyborg Kommune)
 Frørup (Sydslesvig) - landsby i Oversø Sogn

Se også:
 Frørup Kirke (Kolding Kommune)
 Frørup Kirke (Nyborg Kommune)
 Frørup Sogn (Kolding Kommune)
 Frørup Sogn (Nyborg Kommune)